Le préfixe pseudo- a le sens de faux.
 Un pseudo est un pseudonyme.
 Pseudo est un roman publié par Romain Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar.